Vivre libre ou mourir est :

 est une devise de la Révolution française
 un tract réalisé par les services de la France combattante à Londres et parachuté sur le sol français en mai et 
 Live Free or Die est la devise de l'état américain du New Hampshire depuis 1945

Oeuvres 

 Vivre libre ou mourir, film français de Christian Lara sorti en 1980 ;
 Vivre libre ou mourir, chanson du second album des Béruriers noirs, sortie en 1985 ;
 Vivre libre ou mourir (Live Free or Die), sixième épisode de la saison 6 des Soprano diffusé en 2006 ;
 Vivre libre ou mourir, troisième épisode de la série Tropiques amers diffusé en 2007 ;
 Vivre libre ou mourir, première partie du téléfilm-documentaire La Résistance, diffusé en 2008 ;
  Vivre libre ou mourir, bande dessinée sur la vie en France sous l'Occupation allemande, sortie en 2011 ;
 Vivre libre ou mourir (Live Free or Die), premier épisode de la saison 5 de Breaking Bad diffusé en 2012.